Österlin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 160 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Österlin
 Anders Österlin (1926–2011), konstnär
 Gustaf Österlin (1885–1973), präst och Kina-missionär
 Henny Österlin (1932–2007), skulptör
 Lars Österlin, flera personer
 Lars Österlin (konstnär) (född 1958)
 Lars Österlin (teolog) (1923–2006), kyrkohistoriker och präst

Källor

Svenska efternamn